Bröderna Yngve och Börje Leback var två fotbollsspelande tvillingar i AIK. De hade bägge sin storhetstid i AIK i första halvan av 1970-talet. Bröderna Leback värvades från Älvsjö AIK. De bidrog bägge starkt till att AIK tog stora silver i allsvenskan 1972. Yngve Leback spelade flera landskamper. 

Svenska fotbollsspelare
Spelare i AIK Fotboll
Tvillingar